Brglez je lahko:

 Brglez, priimek v Sloveniji
 Brglez, naselje v občini Litija 
 brglez - ptič
 evroazijski brglez